Een korrel tarwe
 Granaria frumentum, een slakkensoort